Гримани () — знатная венецианская фамилия. Носители:

 Гримани, Антонио (1434—1523) — 76-й венецианский дож.
 Гримани, Джованни (1506—1593) — епископ, патриарх Аквилеи, коллекционер произведений искусства.
 Гримани, Доменико (1461—1523) — венецианский кардинал, сын дожа Антонио Гримани, коллекционер произведений искусства.
 Гримани, Марино (1532—1605) — 89-й венецианский дож.
 Гримани, Марино (кардинал) (1489—1546) — итальянский кардинал, папский легат, племянник кардинала Доменико Гримани.
 Гримани, Мария Маргерита (начало XVIII века) — итальянский композитор.
 Гримани, Пьетро (1677—1752) — 115-й венецианский дож.